Đại Lãnh (Khánh Hòa)
 Đại Lãnh (Quảng Nam)